Die Liste Schweizer Gletscher führt einige der grössten Gletscher in der Schweiz auf.

Siehe auch 
 Gletscherschwund seit 1850
 Liste von Bergen in der Schweiz
 Liste von Tälern in der Schweiz
 Liste der Flüsse in der Schweiz
 GLAMOS

Weblinks 
 
 Mathias Lutz, Marc Brupbacher: So schmolzen die Schweizer Gletscher in 160 Jahren weg. In: Tages-Anzeiger.ch vom 2. August 2017.

Einzelnachweise 

!Liste der Schweizer Gletscher
!Liste der Schweizer Gletscher
!Schweiz
Schweiz